Бейнс, Бейнз (англ. Baines) — фамилия. Известные носители:

 Бейнс, Анна (1493—1575) — нидерландская (фламандская) писательница.
 Бейнс, Гертруда (1894—2009) — американская долгожительница.
 Бейнс, Джемма (род. 1994) — австралийская модель.
 Бейнс, Лейтон (род. 1984) — английский футболист, защитник клуба «Эвертон» и сборной Англии.
 Бейнс, Лиза (1955—2021) — американская актриса.
 Бейнс, Паулина (1922—2008) — английская художница-оформитель, автор иллюстраций к более чем 100 книгам, включая работы Клайва Стейплза Льюиса и Джона Рональда Руэла Толкина.
 Бейнс, Томас (1820—1875) — английский художник и путешественник.
 Бейнс, Уна (род. 1957) — британская рок-исполнительница и автор песен, наибольшую известность получившая как клавишница «The Fall».

Примечания

См. также 
 Бейн